Сотер:

 Сотер — первоначально эпитет Зевса и, реже, других богов-олимпийцев.
 Сотер (1866—1916) — церковный деятель, василианин, первый епископ Украинской Греко-Католической Церкви в США.
 Сотер (ум 174/175) — епископ римский с 165/166 года.